Хуторки — название населённых пунктов в России:

 Хуторки — село в Советском районе Алтайского края.
 Хуторки — посёлок в Истринском районе Московской области.